Георгий Михайлович Кукавадзе (1914—1992) — советский учёный в области масс-спектроскопии, доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
Родился 18 января 1914 г. в Харькове в семье педагогов. В 1922 г. переехал с родителями в Тбилиси.

Окончил Тбилисский университет (1937, с отличием) и аспирантуру Харьковского физико-технического института АН УССР (1941, с защитой диссертации на тему «Рассеяние медленных нейтронов»).

В мае 1942 г. призван РККА и зачислен курсантом Тбилисского артиллерийского училища, в августе того же года направлен на Кавказский фронт. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Как научный работник в феврале 1943 г. демобилизован и зачислен на должность старшего научного сотрудника АН Грузинской ССР. По совместительству преподавал в Грузинском индустриальном и Тбилисском железнодорожном институтах, читал лекции по физике.

В ноябре 1945 г. переехал в Москву, работал старшим инженером Вакуумной лаборатории при Московском электроламповом заводе.

С октября 1946 года — в ИТЭФ (первоначально — Лаборатория № 3 АН СССР). Руководил группой масс-спектрометрии, которая разработала один из первых советских масс-спектрометров и, на его основе — высокочувствительный течеискатель, который был использован при строительстве в ИТЭФ первого советского тяжеловодного реактора (запущен в 1949 г.).

Под его руководством сконструирован и в декабре 1966 года начал работу первый автоионный микроскоп ИТЭФ.

По совместительству около 30 лет преподавал в МФТИ сначала в должности доцента, затем — профессора кафедры вакуумной электроники, читал курсы «Основы вакуумной техники» и «Физические методы анализа».

Соавтор докладов советской делегации на Международных конференциях по мирному использованию атомной энергии:
 Измерение сечения поглощения и сечения радиационного захвата урана-233 для котельного спектра нейтронов [Текст] / Г. М. Кукавадзе, Л. Л. Гольдин, М. П. Аникина, Б. В. Эршлер. — Москва : [б. и.], 1955. — 13 с. : ил.; 22 см. — (Доклады, представленные СССР на Международную конференцию по мирному использованию атомной энергии; 10).
 Аникина М. П., Арон П. М., Горшков В. К., Иванов Р. Н., Крижанский Л. М., Кукавадзе Г. М., Мурин А. Н., Реформатский И. А., Эршлер Б. В. Масс-спектроскопические исследования продуктов деления урана-233, урана-235 и плутония-239 // Ядерная физика : Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. — М. : Атомиздат, 1959. — С. 396—399.

Сочинения:
 Г. М. Кукавадзе, М. П. Аникина, Л. Л. Гольдин, Б. В. Эршлер, Сессия АН СССР по мирному использованию атомной энергии 1—5 июля 1955 г. (заседания отд. хим. наук). Изд. АН СССР, 1955, стр. 205.
 Иванов Р. Н., Горшков В. К., Аникина М. П., Кукавадзе Г. М., Эршлер Б. В. Выходы некоторых тяжелых осколков при делении U233 // Атомная энергия. Том 3, вып. 12. — 1957. — С. 546—547.

Соавтор 3 изобретений, защищённых патентами.

Доктор физико-математических наук.

Умер в Москве 20 января 1992 г., похоронен в Тбилиси.

Источники 
 http://www.itep.ru/upload/iblock/953/rper956c.pdf
 фото https://docplayer.ru/26443259-Atomno-masshtabnye-issledovaniya-konstrukcionnyh-materialov-yadernoy-tehniki.html

Похороненные в Тбилиси